RMS lub rms – skrót angielskiego pojęcia root mean square, oznaczającego średnią kwadratową, a także wartość skuteczną
 RMS – skrót angielskiego pojęcia Royal Mail Ship ("statek poczty królewskiej") albo Royal Mail Steamer ("parowiec pocztowy"), prefiks umieszczany przed nazwami brytyjskich statków zajmujących się m.in. przewozem poczty (np. RMS "Queen Mary 2"), patrz także skróty przed imionami statków.
 RMS – inicjały Richarda Matthew Stallmana
 RMS – w kosztorysie budowlanym, gdzie: R – koszty bezpośrednie robocizny, M – koszty bezpośrednie materiałów, S – koszty bezpośrednie pracy maszyn i sprzętu budowlanego
 RMS – skrót od Radiomagnetofon Stereofoniczny
 mięsak prążkowanokomórkowy